A eleição municipal de Macapá em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Raimundo Costa (PSB) terminara seu mandato em 1 de janeiro de 1989. João Capiberibe (PSB) foi eleito prefeito de Macapá em turno único.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 
Foram computados 56.404 votos, sendo 49.847 computados, 5.326 brancos e 1.231 nulos.

Macapá/AP
1988